La indumentaria del Borussia Dortmund es camiseta amarilla, pantaloneta negra y medias amarillas. Como resultado, el apodo más común del equipo es Die Schwarzgelben (Los negriamarillos). Su mascota es una abeja llamada «Emma», esto debido a que va en conjunto con los colores tradicionales del club y que usualmente usan icónicas medias de franjas amarillas y negras. Actualmente el Dortmund es el principal asociado publicitario, y los actuales titulares de los derechos de la camiseta son 1&1 Ionos en Bundesliga y Evonik Industries en Champions League y DFB Pokal, el proveedor es la multinacional alemana, Puma.

Historia y evolución 
 Marca deportiva actual: Puma
 Uniforme titular: Camiseta amarilla, pantaloneta negra, medias rayadas amarillas y negras.
 Uniforme alternativo: Camiseta negra, pantaloneta amarilla, medias rayadas negras y amarillas.
 Tercer uniforme: Camiseta blanca  detalles amarillos, pantalón blanco y medias blancas con detalles amarillos.

Proveedores y patrocinadores 
La mayoría de los patrocinadores de la camiseta del Borussia procedían de la región. También lo es Signal Iduna como nombre del estadio, una empresa de Dortmund. El patrocinador principal actual, Evonik Industries AG, en particular, hace uso de esta referencia local al Borussia en sus campañas publicitarias. El contrato con el grupo industrial garantiza al BVB un importe de 10 millones de euros anuales. Cuando se le cambió el nombre de "RAG" en 2007, sólo un signo de exclamación del artista Otmar Alt era visible temporalmente en el cofre de Westfalia. A principios de 2012, el acuerdo de patrocinio con Evonik se amplió hasta 2016. El contrato se amplió aún más hasta 2025 en 2014. Al mismo tiempo, Evonik se convirtió en accionista del BVB en ese momento.

Para la temporada 2020-21, BVB comienza a jugar por primera vez con dos patrocinadores de camisetas. Por ejemplo, la empresa de comunicaciones móviles 1 & 1 adorna la camiseta del club en los partidos de la Bundesliga, mientras que Evonik permanecerá en la camiseta en todas las competiciones de copa nacionales e internacionales y en partidos amistosos. El contrato con 1 & 1 es inicialmente válido hasta junio de 2025.

Evolución cronológica

Titular

Alternativo

Tercero

Copa/Europa

4° uniforme/Especial

Arquero

Entrenamiento

Notas y referencias 

Borussia Dortmund
Borussia Dortmund